Вукелићи могу бити:

 Вукелићи (Врбовско), насељено мјесто града Врбовског, Горски котар, Република Хрватска
 Вукелићи (Перушић), насељено мјесто у општини Перушић, Лика, Република Хрватска